Fliegerkaserne steht für:
 allgemein Kasernen der Luftwaffe, siehe Militärflugplatz
namentlich speziell:
 Fliegerkaserne Wiener Neustadt, Niederösterreich
 Fliegerkaserne Aspern, Niederösterreich

Siehe auch:
 Fliegerhorst